Norashen est le nom de plusieurs communautés rurales d'Arménie :
 Norashen dans le marz d'Aragatsotn ;
 Norashen dans le marz d'Ararat ;
 Norashen dans le marz de Gegharkunik ;
 Norashen dans le marz de Lorri ;
 Norashen dans le marz de Tavush.

Norashen est également une communauté rurale de la région de Hadrout au Haut-Karabagh.